De Oostenrijkse voetbalclub Red Bull Salzburg speelt sinds 1971 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

SV (Austria) Salzburg 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Austria/Red Bull Salzburg

FC Red Bull Salzburg

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oostenrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg